Karz (übersetzt: verschuldet) ist der Titel dreier Bollywoodfilme:

 Karz (1980) mit Rishi Kapoor in der Hauptrolle
 Karz – The Burden of Truth (2002) ein Film mit Sunny Deol, Shilpa Shetty und Sunil Shetty
 Karzzzz (2008) ein Remake, des erstgenannten Films

Karz ist weiterhin ein Ort in Afghanistan:
 Karz (Afghanistan)